Badge of Honour – distintivo usato dalla UEFA
 Badge of Honour – stemma della FIFA per la squadra vincitrice della Coppa del Mondo
 Badge of Honour – onorificenza giamaicana
 Badge of Honour – onorificenza vanuatuana
 Badge of Honour – onorificenza dei Territori d'oltremare britannici

Pagine correlate 
 Badge of Honor